Dejavu bezeichnet:

 Déjà-vu, ein  Phänomen der Psyche
 DejaVu, eine Sammlung von verschiedenen, unter freier Lizenz stehenden Schriftarten, die alle ihren Ursprung in der Schriftartensammlung Bitstream Vera haben
 Déjà Vu: A Nightmare Comes True, 1985 bei ICOM Simulations entwickeltes Computerspiel, gilt als das erste Point-and-Click-Adventure 
 Déjà Vu II: Lost in Las Vegas, 1988 bei ICOM Simulations entwickeltes Computerspiel, Nachfolger zu Déjà Vu: A Nightmare Comes True

Siehe auch:

 DjVu, ein offenes Dateiformat für Rastergrafiken